Halsell ist der Familienname folgender Personen:
 James D. Halsell (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 John Edward Halsell (1826–1899), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Halsall